Grays Corner ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Grays Corner (Illinois)
 Grays Corner (Maryland)
 Grays Corner (Buckingham County, Virginia)
 Grays Corner (Westmoreland County, Virginia)
 Grays Corner (New York), Ortsteil von Whitehall, New York

in Neuseeland:
 Grays Corner (Neuseeland)

Grays Corner  steht für:
 Grays Corner Road, von Grays Corner (Maryland) ausgehender Westteil der Maryland Route 707